Robin Mask (ロビン・マスク), también conocido como Robin de las Estrellas, es un personaje del manga y anime Kinnikuman. El personaje fue enviado por Yasunori Okajima (岡島保則) de Osaka.

Ficha 
 Clasificación: Superhéroe de la Justicia
 Origen: Londres, Inglaterra
 Edad: 26 (en su primera aparición), 64 (Kinnikuman Nisei) 
 Altura: 217 cm
 Peso: 155 kg
 Poder Choujin: 950.000 (960.000 sin su armadura)
 Técnicas: Tower Bridge, Robin Special 
 Entrenador: Gagne Mask
 Primera aparición: Manga, capítulo 28; anime, episodio 6

Al principio un villano recurrente, pronto se convirtió en uno de los miembros esenciales de los Superhéroes de la Justicia. Robin lleva una armadura de caballero hecha de zafiro (rehecha posteriormente de hierro) para proteger a sus rivales, ya que con ella su fuerza disminuye y le da alguna oportunidad a sus oponentes de rivalizar con él. A pesar de ser solo unos años mayor que el resto de superhéroes, siempre es considerado como el veterano y a menudo líder del grupo.

Datos personales 
 Alias: Barracuda (entrenador de Warsman)
 Familia: Alisa (esposa), Robin Knight (padre), Kevin Mask (hijo)
 Aficiones: Rugby, golf y ajedrez
 Libro preferido: Genji Monogatari
 Palabras favoritas: Amor

Personajes de Kinnikuman